Песнь восхождéния (; ; ) — общее надписание, которое в синодальном переводе Библии имеют псалмы  из книги Псалтирь, в масоретской нумерации, а также в протестантских переводах — псалмы 120—134. Эти псалмы обладают определённым смысловым единством и зачастую читаются подряд во время богослужения.

Смысл надписания псалмов 
Точный смысл надписания «песнь восхождения» не установлен (как и многих других надписаний в псалмах). Существует несколько версий. В еврейской традиции принято объяснение, согласно которому эти псалмы пели левиты во время богослужений в иерусалимском Храме, стоя на ступенях, которые отделяли женский двор храма (э́зрат наши́м) от внутренней части храмового двора, куда допускались только мужчины. Ступеней этих было 15, отсюда и количество соответствующих псалмов. В соответствии с этим объяснением в религиозных текстах иудаизма при переводе на русский язык надписание псалмов обычно передаётся как «песнь ступеней» (слово маалóт (מעלות) имеет в иврите значение и «ступени» и «восхождение»).

Согласно христианской традиции в надписании речь идёт о восхождении на родину, в Иерусалим, евреев, вышедших из вавилонского пленения. При этом надписанию придаётся и переносный смысл, эти псалмы наставляют человека на правильный путь, читая их человек повышает свой духовный уровень, то есть как бы «восходит».

Другие версии заключаются в том, что эти псалмы, возможно, следовало петь в повышающейся тональности, либо под аккомпанемент особого музыкального инструмента, либо же это были песни паломников, приходивших в Иерусалим на праздники («подняться» может означать «пойти» или «поехать в Иерусалим». То же относится в Писании и к земле Израиля в целом, см., например, , где говорится, что Авраам «поднялся» из Египта в землю Израиля (конкретно — в Бейт-Эль, см. ). Подобных мест в Писании много).

В Септуагинте все эти псалмы имеют надписание ᾨδὴ τῶν ἀναβαθμῶν, что в славянской Библии переводится как «Песнь степе́ней». В еврейском тексте 4 псалма (121, 123, 130, 132) имеют надписание «Песнь восхождения. Давида» (שִׁיר הַמַּעֲלוֹת לְדָוִד), а 126-й — «Песнь восхождения. Соломона» (שִׁיר הַמַּעֲלוֹת לִשְׁלֹמֹה), что отражено в синодальном переводе Библии и в Вульгате, но отсутствует в Септуагинте. Таким образом, эти псалмы связаны с именами израильских царей Давида и Соломона, что, однако, оставляет открытым вопрос об авторстве этих псалмов, так как эти надписания можно понимать и как указания на авторство, и как посвящения.

Содержание и богослужебное использование псалмов

Псалом 119 (120) 

Русский инципит: Ко Господу, внегда скорбети ми, воззвах. Латинский инципит: Ad Dominum cum tribularer clamavi. 
119-й псалом — это молитва изгнанника. В краткой молитве (7 стихов) он просит об одном — о спасении от злоречия окружающих. Упоминаемые в тексте Мосох и Кидар — территории, входившие в Вавилонское царство; псалмопевец составил этот псалом, имея в виду всех изгнанников, где бы они ни жили. В иудаизме принято читать это псалом беременным женщинам; также он читается во время поста по случаю бездождия.

Псалом 120 (121) 

Русский инципит: Возведох очи мои в горы. Латинский инципит: Levavi oculos meos in montes. 
120-й псалом в еврейском тексте имеет чуть изменённое надписание שִׁיר לַמַּעֲלוֹת, (смысл надписания тот же, что и в остальных псалмах группы). По мнению большинства толкователей, этот псалом — дорожная молитва, которая могла быть составлена при возвращении пленников в Иерусалим из Вавилона. В этом псалме Бог воспевается как Хранитель (שׁוֹמֵר). Горы, от которых псалмопевец ждёт помощи — это, конечно, горы земли Израильской (Палестины), на которых стоит Иерусалим, и где находился иерусалимский Храм.

В оригинале надписание псалма отличается от остальных псалмов цикла одной буквой, его можно перевести «Песнь для восхождения».

В иудаизме псалом читается во время поста по случаю бездождия, в ежемесячном обряде благословения новой луны. У сефардов его читают в вечерней молитве, а также, вместе со следующими тремя псалмами в субботней утренней молитве. Текст этого псалма принято вешать над кроватью роженицы.

В христианстве псалом входил в древнее чинопоследование вечерни, что сохранилось до сих пор в армянском обряде.

Псалом 121 (122) 
Русский инципит: Возвеселихся от рекших мне. Латинский инципит: Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi. 
121-й псалом, согласно надписанию, написан царём Давидом. Он посвящён Иерусалиму, который Давид сделал столицей единого Израильского царства и новым религиозным центром народа. Давид мог написать этот псалом для будущих паломников, приходящих на праздники в Храм.

Псалом 122 (123) 
Русский инципит: К Тебе возведох очи мои. Латинский инципит: Ad te levavi oculos meos. 
122-й псалом — короткая молитва человека, находящегося в бедственном положении и видящего в Боге свою единственную надежду. Как и другие псалмы цикла, скорее всего относится к эпохе вавилонского пленения или более поздней.

Псалом 123 (124) 
Русский инципит: Яко аще не Господь бы был в нас. Латинский инципит: Nisi quia Dominus erat in nobis. 
123-й псалом, согласно надписанию, написан царём Давидом, и этого мнения придерживается большинство толкователей. Псалмопевец благодарит Бога за победу над врагами. По сюжету напоминает 17-й  псалом в сильно сокращённом виде.

Псалом 124 (125) 
Русский инципит: Надеющиися на Господа яко гора Сион. Латинский инципит: Qui confidunt in Domino sicut mons Sion. 
124-й псалом относят ко времени построения второго Храма, он продолжает тему предыдущих псалмов о человеке, находящемся в трудной ситуации и ищущем спасения в Боге.

Псалом 125 (126) 
Русский инципит: Внегда возвратити Господу плен Сионь. Латинский инципит: In convertendo Dominum captivitatem Sion.
125-й псалом — это радостная песнь возвращающихся пленников. В конце псалма приводится притча о людях, с плачем сеющих семена, являющиеся их единственной пищей, в надежде на будущий урожай — псалмопевец выражает уверенность в том, что Бог вознаградит их сторицей. В историческом контексте в этой притче имелись в виду те, кто, получив разрешение на возвращение из Вавилона в землю Израилеву, оставил налаженную жизнь на чужбине и отправился в путь с тем, чтобы в борьбе с трудностями восстановить свою страну и Храм.

В иудаизме этот псалом поют в начале послетрапезного благословения по субботам и праздникам, а также во все дни, когда не произносят таханун («моления о милости»). Псалом принято читать в день независимости Израиля, он был предложен в качестве гимна государства Израиль.

Псалом 126 (127) 

Русский инципит: Аще не Господь созиждет дома. Латинский инципит: Nisi Dominus aedificaverit domum.
126-й псалом имеет в надписании имя царя Соломона, но по общему мнению всех толкователей, это указывает не на авторство, а на то, что псалом посвящён Соломону. Смысл псалма — все усилия людей окажутся тщетными, если Бог не поможет им. Псалом говорит о сыновьях как о награде от Господа, если у человека нет сыновей, то все его усилия тоже будут потрачены впустую.

Латинский текст этого псалма (Nisi Dominus) — излюбленный старинными композиторами текст Псалтири, обычно воплощался в рамках жанров мотета и кантаты.

Псалом 127 (128) 
Русский инципит: Блаженни вси боящиися Господа. Латинский инципит: Beati omnes qui timent Dominum. 
Тема псалма 127 — вознаграждение, которое Бог даёт праведнику. В Православии этот псалом входит в чинопоследование венчания. В иудаизме этот псалом читают в молитве перед сном, а также во время совершения ритуала обрезания.

Псалом 128 (129) 
Русский инципит: Множицею брашася со мною от юности моея. Латинский инципит: Saepe expugnaverunt me a iuventute mea. 
Псалом 128 продолжает общую для цикла тему о человеке, находящемся в стеснённом положении. Он ищет утешения в истории Израиля, который претерпел много бедствий, но всегда получал помощь от своего небесного Хранителя. Интересно окончание псалма, он заканчивается благословением, которым не будут благословлять врагов Израиля.

Псалом 129 (130) 

Русский инципит: Из глубины воззвах к Тебе, Господи. Латинский инципит: De profundis clamavi ad te Domine.
Псалом 129 — это покаянная молитва, взывающая к Божьему милосердию. Псалом особенно популярен в западнохристианской традиции, хорошо известен по первым словам De profundis ().

В иудаизме этот псалом включён в погребальную службу и в молитву, читаемую во время поста по случаю бездождия.

В православии псалом читается на вечерне в составе группы «Господи, воззвах».

В качестве погребальной молитвы De profundis с давних пор использовали католики, а в переводе на немецкий язык и протестанты. Псалом был неоднократно положен на музыку; первые слова псалма часто используются в качестве заголовка литературных произведений.

Псалом 130 (131) 
Русский инципит: Господи, не вознесеся сердце мое. Латинский инципит: Domine non est exaltatum cor meum. 
Автор 130-го псалма, согласно надписанию, — царь Давид. Псалом мог быть написан во время преследования Давида царём Саулом. Основная идея псалма — человек живёт милостью Божьей, как грудной младенец — молоком матери.

Псалом 131 (132) 
Русский инципит: Помяни, Господи, Давида и всю кротость его. Латинский инципит: Memento Domine David et omnis mansuetudinis eius. 
131-й псалом — самый большой псалом цикла. Согласно традиции псалом написан царём Давидом и по случаю основания жертвенника на месте будущего иерусалимского Храма (). В  слова этого псалма цитирует царь Соломон в молитве, посвящённой постройке Храма.

В православном богослужении стихи из псалма используются в 1 и 2 антифонах на литургии в праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

В талмудическом иудаизме стих псалма 131.17 «Там возращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику Моему» включён в молитву Биркат мазон палестинской традиции.

Псалом 132 (133) 
Русский инципит: Се, что добро, или что красно. Латинский инципит: Ecce quam bonum et quam iucundum. 
132-й псалом, согласно надписанию, написан царём Давидом. Основная идея — радость паломников, пришедших в Иерусалим на праздник — выражается через сравнение праздничной трапезы с елеем и росой.

Псалом 133 (134) 
Русский инципит: Се ныне благословите Господа. Латинский инципит: Ecce nunc benedicite Dominum. 
Последний, 133-й псалом цикла представляет собой вечернее благословение, обращённое к левитам, охраняющим Храм. Последний стих псалма является завершением всего цикла, он повторяет мотивы из предыдущих псалмов цикла.

Богослужебное использование всего цикла 
В иудаизме песни восхождения читаются все вместе (с добавлением в начале псалма 103) в зимний период после дневной субботней молитвы.

В православии псалмы 119—133 составляют одну кафизму (18-ю) и в этом качестве читаются в соответствии с общим расписанием их чтения. В осенне-зимний период года они читаются на вечерне каждый день, кроме воскресенья, в великий пост — каждый день, кроме воскресенья и понедельника, в остальное время — на субботней вечерне (то есть в пятницу).

Рецепция в музыке 
Профессиональные композиторы XVIII–XXI веков неоднократно обращались к текстам отдельных псалмов (в качестве цикла блок текстов не использовали). В оратории «Чичестерские псалмы» (1965) Л. Бернстайн использовал английские тексты  (131) и  (133). На церковнославянский текст  (1984), а также английский текст Пс. 121 (2002) написал хоровые сочинение Арво Пярт. В симфонии «Песнь восхождения» митрополита Илариона (Алфеева) использованы тексты псалмов  и .

Примечания, ссылки 

 прот. Григорий Разумовский 
 Симфония "Песнь восхождения"
 Симфония "Песнь восхождения" 

Псалтирь